Huspek ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Huspek (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Philipp Huspek (* 1991), österreichischer Fußballspieler